Соревнования по конному спорту в личной выездке на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 10 по 15 августа на территории национального центра конного спорта в районе Деодоро. По сравнению с лондонскими Играми произошли изменения в количестве участников соревнований. В соревнованиях приняли участие 60 конников из 25 стран.

Олимпийское золото выиграла действующая чемпионка в данной дисциплине британская конница Шарлотта Дюжарден, выступавшая, как и 4 года назад на лошади Valegro. На Играх в Лондоне Дюжарден стала двукратной чемпионкой, таким образом победа в Рио-де-Жанейро позволила британке войти в число обладателей трёх и более золотых олимпийских наград.

Серебряную медаль завоевала, ставшая 12 августа по итогам командной выездки самым титулованным конником в истории Олимпийских игр, немка Изабель Верт на лошади Weihegold Old. Медаль, завоёванная в личной выездке, стала для Верт уже 10-й (6 золотых и 4 серебряных). При этом Верт продолжила завоёвывать медали во всех олимпийских стартах, в которых она участвовала. Бронзовую награду выиграла ещё одна немецкая конница Кристина Брёринг-Шпрехе на Desperados FRH.

На Играх 2016 года впервые в олимпийских соревнованиях по конному спорту выступил спортсмен из Палестины. Также Игры в Рио-де-Жанейро стали дебютными для 60-летней австралийки Сьюзан Хирн, при этом она не являлась самой возрастной участницей соревнований в выездке. Старше её оказались сразу две конницы: её партнёрша по сборной Мэри Ханна (61 год) и новозеландская конница Джули Бруэм, которая в возрасте 62 лет и 83 дней также стала самой возрастной участницей Игр 2016 года, а также сборной Новой Зеландии за всё время выступлений страны в Олимпийских играх.

Шведка Тинне Вильхельмсон-Сильвен, занявшая восьмое место, приняла участие в своих седьмых подряд летних Олимпийских играх (1992—2016). Ранее среди шведских спортсменов в 7 Играх участвовали фехтовальщица Черстин Пальм, стрелок из пистолета Рагнар Сканокер и игрок в настольный теннис Йорген Перссон.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Формат соревнований 
По сравнению с Играми 2012 года в Лондоне произошли изменения в количестве участников. В Рио-да-Жанейро команды состояли из 4 конников, а общее количество спортсменов увеличилось с 50 до 60. Спортсменам, участвовавшим в соревнованиях, в год проведения Игр должно было быть не меньше 16 лет (дата рождения спортсмена не позднее 31 декабря 2000 года), а лошадям не меньше 8 лет (дата рождения лошади не позднее 31 декабря 2008 года). Арена для выездки должна была иметь идеально ровную песчаную поверхность, длиной 60 м и шириной 20 м.

Соревнования по выездке включали в себе три теста высшего уровня сложности по системе Международной федерации конного спорта (FEI): Большой Приз (), Переездка Большого Приза () и КЮР Большого приза (). Итоговая оценка в каждом из тестов рассчитывалась, как среднее арифметическое значение оценок семи судей.

Результаты

Большой Приз 
Большой Приз в выездке проводился в течение двух дней. Большой приз является тестом высшего уровня сложности. Во время него всадникам необходимо показать непринужденность лошади, характеризующуюся полным отсутствием сопротивления и
совершенным развитием сбора и импульса. Тест включает в себя все школьные аллюры и все основные движения.

По итогам Большого Приза в следующий раунд проходили представители тех стран, которые заняли первые 6 мест в командном зачёте, а также 8 конников, показавших лучших результат среди остальных участников соревнований.

Жюри: K —  Петер Холлер, E —  Сюзанна Бааруп, H —  Гэри Рокуэлл, C —  Стивен Кларк (президент жюри), M —  Марибель Алонсо, B —  Томас Ланг, F —  Эдди де Вольфф ван Вестерроде.

Переездка Большого Приза 
Переездка Большого Приза является тестом высшего уровня сложности. Требования к участникам соревнований предъявляются аналогичные тем. что были во время Большого Приза. при этом особое значение уделяется переходам.

По итогам Переездки Большого Приза в следующий раунд проходили 18 сильнейших спортсменов, но не более чем по три представителя от одного национального олимпийского комитета. Также результаты, показанные участниками 6 квалифицированных в данный этап стран во время Переездки, шли в итоговый зачёт командной выездки.

Жюри: K —  Сюзанна Бааруп, E —  Стивен Кларк, H —  Эдди де Вольфф ван Вестерроде, C —  Гэри Рокуэлл (президент жюри), M —  Петер Холлер, B —  Марибель Алонсо, F —  Томас Ланг.

КЮР Большого Приза 
КЮР Большого Приза является соревнованием по артистической выездке, выполняемое под музыку. Оно включает в себя все школьные аллюры и основные движения, имеющиеся в основной программе. Всаднику предоставляется абсолютная свобода выбора формы и манеры исполнения программы в пределах установленного времени. Во время выступления необходимо показать единение всадника и лошади, а также гармонию всех движений и переходов.

В отличие от первых двух этапов во время КЮР Большого Приза каждый из членов жюри выставляет по две оценки: одну за технику, вторую за артистичность, среднее значение которых и становится итоговой оценкой для спортсмена.

Жюри: K —  Гэри Рокуэлл, E —  Петер Холлер, H —  Сюзанна Бааруп, C —  Марибель Алонсо (президент жюри), M —  Томас Ланг, B —  Эдди де Вольфф ван Вестерроде, F —  Стивен Кларк.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты  на сайте Sports-reference.com
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты на сайте Международной федерации конного спорта (FISA)